Chiesa della Circoncisione di Gesù – chiesa di Caltagirone in Sicilia
 Chiesa della Circoncisione di Gesù – chiesa di La Valletta a Malta